Гу́бкина — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Губкина, Ирина Алексеевна (род. 1972) — советская и российская саночница.
 Губкина, Людмила (род. 1972) — белорусская легкоатлетка.